Boundjou peut désigner :
 Boundjou, un village de la commune de Nanga-Eboko ;
 les Boundjou, une population du Cameroun ;
 le boundjou, un dialecte du tuki, une langue bantoue.